USS Milwaukee war der Name mehrerer Schiffe der US-Marine, die nach der Stadt Milwaukee benannt wurden:

 USS Milwaukee (1864), ein Flussmonitor der Nordstaaten-Navy, Typschiff der Milwaukee-Klasse, versenkt 1865 durch Mine auf dem Blakely River nach der Belagerung von Mobile (Alabama)
 USS Milwaukee (C-21), Geschützter Kreuzer der 1. St. Louis-Klasse (1906–1917), gestrandet bei Eureka (Kalifornien)
 USS Milwaukee (CL-5), Leichter Kreuzer der Omaha-Klasse (1923–1944), 1944–1949 als Murmansk bei der sowjetischen Nordflotte
 USS Milwaukee (AOR-2), Tanker (1969–1994)
 USS Milwaukee (LCS-5), ein Schiff für küstennahe Gefechtsführung der Freedom-Klasse, 2015 Jungfernfahrt.

Millwaukee
Milwaukee